La A1 Ethniki 2000-2001 è stata la 61ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  Alphonso Ford, 
A1 Ethniki MVP finali:  Željko Rebrača, 
A1 Ethniki allenatore dell'anno:  Argyrīs Pedoulakīs, 
A1 Ethniki miglior giovane:  Antōnīs Fōtsīs,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2000
Pallacanestro nel 2001
2000-2001